Eiffel kan have flere betydninger:
 Gustave Eiffel – ingeniør, som blandt andet har konstrueret og bygget Eiffeltårnet.
 Eiffel (programmeringssprog) – analyse-, konstruktions- og programmeringssprog.